kobry – grupa węży z rodziny zdradnicowatych
 kobra – Naja mossambica
 kobra – Naja katiensis
 kobra – Naja pallida
 kobra (akrobacja lotnicza) – figura w akrobacji lotniczej
 Kobra – polski telewizyjny teatr sensacji
 Kobra – wokalista zespołu Kobranocka
 Kobra – polski raper
 Kobra – Pomorskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Kobra” w Bydgoszczy (1876-1992)
 Popularna nazwa telewizyjnego Teatru Sensacji
 Kobra – film z 1986 roku
 Kobra – powieść Fredericka Forsytha z 2011 roku
 Kobra – wieś w Estonii, w prowincji Parnawa, w gminie Vändra

Zobacz też 
 Cobra